Ежи Марр (настоящие имя и фамилия — Октавиан Завадский) (; 21 марта 1901, Лемберг, Австро-Венгрия — 9 мая 1962, Варшава, ПНР) —польский  театра и кино.

Биография 
Сниматься начал с 1927 года. Звезда немого кинематографа Польши. Снялся в 17 фильмах.

Инициатор создания кинематографической секции Союза польских артистов сцены.

После окончания Второй мировой войны в кино больше не снимался, посвятив себя театральной деятельности.

В 1947 году выступал на сцене Варшавского театра «Студио», в 1948 году — Городского театра в Люблине, в 1948—1951 — Театра им. С. Ярача в Ольштыне, в 1951—1962 — Варшавского театра Людовы.

Фильмография 
  — Могила неизвестного солдата /Mogiła nieznanego żołnierza — Пётр Гловиньский, профессор
  — Зов моря /Zew morza — Стах, морской офицер / королевич, герой романа, который читает Стах
  — Пан Тадеуш /Pan Tadeusz — Станислав Щенсны Потоцкий
  — Тайна древнего рода /Tajemnica starego rodu Ришард, секретарь князя
  — Невольники жизни. За грехи отцов /Niewolnicy życia. Za grzechy ojców — Владек
  — Полицмейстер Тагеев /Policmajster Tagiejew jako — студент Казё Хорский, брат Яны
  — Тайна почтового ящика / Tajemnica skrzynki pocztowej — инженер Слав Лехович
  — Под флагом любви / Pod banderą miłości — Ежи Женцкий, секретарь посольства в Стокгольме
  — Пуща / Puszcza
  — Шахта Л23 / Szyb L-23 — Антек
  — Игрушка / Zabawka — Юрек Жатошинский, сын помещика
  — Драки его дочери/ Awanturki jego córki
  — Вацусь / Wacuś — Рома, кузен Кази
  — Рапсодия Балтики — поручик Ежи Едынский  — Князёк — танцор  — Счастливое тринадцатое / Szczęśliwa trzynastka — Ежи Рунич, капельмейстер в театре Мираж
 / — Завещание профессора Вильчура

Похоронен на Брудновском кладбище в Варшаве.

Ссылки 
 Jerzy Marr
 

Актёры немого кино
Похороненные на Брудновском кладбище в Варшаве